Répás (Horvátország)
Répás (Románia)